Wess oder Weß ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Wess (* 1985), deutscher Hockeyspieler
 Claudia Wess (* 1995), österreichische Handballspielerin
 Florian Wess (* 1980), deutscher Reality-TV-Teilnehmer, DJ, Model und Eventmanager
 Frank Wess (1922–2013), US-amerikanischer Jazzflötist und Jazz-Saxophonist
 Günther Wess (* 1955), deutscher Chemiker
 Julius Wess (1934–2007), österreichischer Physiker
 Ludger Weß (* 1954), deutscher Wissenschaftsjournalist und Romanautor
 Paul Weß (* 1936), österreichischer Theologe
 Susanne Wess (* 1968), deutsche Journalistin und Autorin von Reise- und Gastronomieführern
 Stefan Wess (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Timo Wess (* 1982), deutscher Hockeyspieler

Wess steht als Künstlername für:

 Wess (Sänger), amerikanisch-italienischer Sänger

Siehe auch:

 Wes
 Wesse